Indy Racing League – amerykańska seria wyścigowa
 Isamaa ja Res Publica Liit – estońska centroprawicowa partia polityczna
 IRL to również akronim od angielskiego in real life, czyli w realnym życiu (świecie), spotykany w żargonie informatycznym oraz grach MMORPG.